Tayabas ist

 der frühere Name der Provinz Quezon
 der Name der Stadt Tayabas City
 die Bucht von Tayabas